Orsay bezeichnet

geografische Namen:
 Orsay, Stadt in Frankreich
 Orsay (Insel), eine schottische Insel
 früherer Name der schottischen Insel Eorsa
 Quai d’Orsay, Paris
 D’Orsaygasse ist eine Gasse im Wiener 9. Bezirk

Personennamen:
 Alfred d’Orsay (1801–1852), französischer Karikaturist
 Brooke D’Orsay (* 1982), kanadische Schauspielerin
 Fifi D’Orsay (1904–1983), französische Schauspielerin

Sonstiges:
 Musée d’Orsay, Museum in Paris
 Orsay (Modeunternehmen)
 D'Orsay (Schuh), aus Vorder- und Fersenteil bestehender Damenschuh, auch als Deux-Pièces bekannt

Siehe auch:
 Dorsay
 Dorsey